Boos může být:

zeměpisný název
 Boos (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Boos (okres Bad Kreuznach) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Boos (okres Mayen-Koblenz) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Boos (Seine-Maritime) – francouzská obec v departementu Seine-Maritime
 Boos (Landes) – bývalá francouzská obec v departementu Landes

příjmení osob
 Tino Boos (* 1975) – německý lední hokejista
 Viktor Boos-Waldeck (1840–1916) – rakouský šlechtic a politik německé národnosti z Čech